Проли́в — водное пространство, расположенное между двумя участками суши и соединяющее смежные водные бассейны или их части.

Характеристики проливов 
Проливы характеризуются длиной, наименьшей и наибольшей шириной и глубиной. Также указывается направление и скорость течения. Для судоходных проливов составлены лоции.

Самый длинный пролив на Земле — Мозамбикский пролив, длина 1760 км, самый широкий и глубокий — пролив Дрейка, ширина 950 км, глубина 5840 м.

Классификация проливов

Проливы по бассейну океана 
 Проливы, находящиеся в бассейне одного океана (например, Дарданеллы, Цугару).
 Проливы, соединяющие бассейны двух океанов (Берингов, Дрейка, Торресов).

Проливы по континентам 
 Проливы, отделяющие две части одного континента друг от друга (Скагеррак, Ормузский).
 Проливы, отделяющие от континента прилегающий остров (Па-де-Кале, Цусима (Корейский), Магелланов)
 Проливы, разделяющие два острова (Бонифачо, Сунда).
 Проливы, разделяющие два разных континента (Гибралтар, Берингов, Баб-эль-Мандебский).

По международно-правовому статусу 
 Проливы, используемые для международного судоходства, соединяющие части открытого моря или исключительной экономической зоны. Суда и летательные аппараты всех государств пользуются правом транзитного прохода через такие проливы (Сингапурский пролив, Баб-эль-Мандебский пролив).
 Проливы, используемые для международного судоходства, соединяющие части открытого моря или исключительной экономической зоны и территориальное море государств (пролив Хуан-де-Фука, Канада и США). В таких проливах иностранные суда пользуются правом мирного прохода.
 Проливы, используемые для международного судоходства, режим прохода через которые полностью или частично регулируется давно принятыми действующими международными конвенциями (Босфор, Турция, Конвенция Монтрё о статусе проливов).

Примечания 

Океанические и прибрежные формы рельефа